Parghel:
 Anca Parghel
 Virgiliu Parghel

Nume de familie românești